Лос Верхелес има више значења:

 Лос Верхелес (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Верхелес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Верхелес (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Верхелес (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Верхелес (Истапалука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Верхелес (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Верхелес (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Верхелес (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Верхелес (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Верхелес (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Верхелес (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Верхелес (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Верхелес (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Верхелес (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Верхелес (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Верхелес, Хакобо Гарсија (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Верхелес (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Верхелес (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику